Michel Roux – francuski aktor
  – brytyjsko-francuski kucharz
 Michel Roux Jr. – brytyjsko-francuski kucharz